Para la primera generación, véase Chevrolet Kalos
 Para la segunda generación, véase Chevrolet Lacetti

Gentra